Felling ist der Name folgender Orte:

in Niederösterreich:
 Felling (Gemeinde Gföhl), Katastralgemeinde von Gföhl, Bezirk Krems-Land
 Felling (Gemeinde Hardegg), Katastralgemeinde von Hardegg, Bezirk Hollabrunn
 Felling, früherer Name von Velm (Gemeinde Himberg), Katastralgemeinde von Himberg, Bezirk Bruck/Leitha

in Oberösterreich:
 Felling (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis
 Felling (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen
 Felling (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land
 Felling (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis
 Felling (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen
 Felling (Gemeinde Pennewang), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pennewang, Bezirk Wels-Land
 Felling (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach (Oberösterreich), Bezirk Kirchdorf

in Deutschland:
 Felling (Edling), Ortsteil von Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Felling (Haselbach), Ortsteil von Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

im Vereinigten Königreich:
 Felling (Tyne and Wear) in England

Felling ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Paul Schmidt-Felling (1835–1920), deutscher Bildhauer